Cour royale peut désigner :
 cour royale, le lieu de la vie palatine (vie de palais) et des réceptions diplomatiques des princes ;
 cour de France, l'ensemble des personnes (appelées courtisans) qui vivaient dans l'entourage direct du roi, ou, sous le Premier et le Second Empire, de l'Empereur ;
 cour royale, une cour du château de Versailles, en France.

Voir aussi